Шевелева — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Куларовского сельского поселения.

География 
Деревня находится недалеко от озера Шубное, около деревни находиться Полуяновский бор. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района